Manuel Rodríguez Macià (Elx, 1948), professor i polític valencià 
 Manuel Rodríguez Villegas (Tequixquiac, 1982), activista mexicà 
 Manuel Rodríguez i Castelló (Alcoi, 1958), poeta valencià 
 Manuel Rodríguez Barros (Ponteareas, 1926 - Ponteareas, 1997), ciclista espanyol 
 Narciso Manuel Rodríguez de Armas (Cardones, 1962), futbolista canari
 Manuel Rodríguez Araneda (Santiago de Xile, 1938), futbolista xilè